Bagaraatan (que significa "caçador de pequenas dimensões" em mongol) foi um género de dinossauro terópode do período do Cretáceo Superior. Seus fósseis foram encontrados na Formação Nemegt da Mongólia. Teria medido em torno de 3-4 metros de comprimento.

A espécie-tipo, B. ostromi, foi descrita por Halszka Osmólska em 1996. O esqueleto pós-craniano (ZPAL MgD-I/108) foi descrito como "semelhante a um pássaro", enquanto o crânio exibe características de vários grupos de terópodes diferentes.

Descoberta
Em 1970, um esqueleto fragmentário de um dinossauro foi descoberto na Formação Nemegt, na Mongólia por uma expedição polonesa. Consistia de mandíbulas deterioradas, cerca de 25 vértebras da cauda, a parte inferior do osso da pélvis e a parte superior do osso da perna esquerda. O esqueleto foi pesquisado e descrito por Halszka Osmólska em 1996, sendo identificado como um terópode Tetanurae de classificação incerta, mas com características plausivelmente maniraptoranas.

Bagaraatan foi a décima segunda espécie de terópodes registrada na Formação Nemegt quando foi descrita. Isso mostra que a diversidade de terópodes na fauna de Nemegt foi excepcionalmente alta. Outros gêneros de terópodes da Formação Nemegt incluem, por exemplo, Therizinosaurus, Tarbosaurus, Elmisaurus, Oviraptor, Gallimimus e Avimimus.

Descrição

Com base nos ossos fragmentários, Osmólska propôs um tamanho médio entre 3 à 4 metros de comprimento. Em 2019, Molina-Perez e Larramendi deram uma estimativa semelhante: 3,2 m de comprimento com uma altura de quadril de 80 cm e uma massa de 80 kg.

Classificação
A classificação do gênero Bagaraatan é incerta, embora as mais recentes declaram este como um tiranossauróide. Osmolska indenfiticou o achado como claramente de um dinossauro de Tetanurae, com características possivelmente de Maniraptora. Em 2003, Rauhut concordou com Osmólska de que as características da pélvis e o osso da perna eram indicativos fortes para classificar Bagaraatan em Maniraptora. Em 2004, porém, Thomas Holtz o classificou como um membro basal da superfamília Tyrannosauroidea. Em 2013, Mark Loewen et al. repetiu a colocação de Holtz e reconsiderou Bagaraatan como um tiranossauróide.

A última análise feita do gênero em 2016 por Stephen Brusatte e sua equipe o colocou em um ramo derivado entre os gêneros Eotyrannus e Raptorex. O cladograma abaixo demonstra este posicionamento.

Paleoambiente

Bagaraatan foi descoberto na Formação Nemegt. Esta formação geológica nunca foi datada radiometricamente, mas a fauna presente no registro fóssil indica que provavelmente foi depositada durante o início do Maastrichtiano, no final do Cretáceo Superior cerca de 70 milhões de anos atrás. A Formação Subashi, na qual os restos do Shanshanosaurus foram descobertos, também tem idade Maastrichtiana.

Fósseis de moluscos ocasionais são encontrados, assim como uma variedade de outros animais aquáticos como peixes e tartarugas. Os crocodilianos incluíam várias espécies de Paralligator, um gênero com dentes adaptados para esmagar conchas. Fósseis de mamíferos são extremamente raros na Formação Nemegt, mas muitas aves foram encontradas, incluindo a enantiornitina Gurilynia e o hesperornithiforme Judinornis, bem como Teviornis, um dos primeiros representantes dos ainda existentes Anseriformes (aves aquáticas). Os cientistas descreveram muitos dinossauros da Formação Nemegt, incluindo terópodes como os tiranossaurídeos Tarbosaurus bataar e Alioramus, troodontídeos (Borogovia, Tochisaurus, Zanabazar), oviraptorossauros como Elmisaurus, Nemegtomaia e Rinchenia), que provavelmente disputavam seu nicho ecológico com o Bagaraatan. Entre os herbívoros, haviam o anquilossaurídeo Saichania, o paquicefalossauro Prenocephale. Havia também grandes hadrossauros como Saurolophus e Barsboldia, e saurópodes como Nemegtosaurus e Opisthocoelicaudia. Outros terópodes, como o gigantesco Therizinosaurus, podem ter sido herbívoros, e ornithomimossauros, como Anserimimus, Gallimimus e o gigantesco Deinocheirus, podem ter sido onívoros que só pegavam pequenas presas.

Tyrannosauroidea
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da Ásia
Espécies fósseis descritas em 1996